Коклес:

 Публий Гораций Коклес — полулегендарный древнеримский герой.
 Коклес (инструмент) — латышский народный музыкальный инструмент, разновидность гуслей.

См. также 
 Кокле